Rybrant är ett efternamn som bärs av:
 Carin Gille-Rybrant (1918–1995), svensk musiker 
 Gösta Rybrant (1904–1967), svensk musiker
 Stig Rybrant (1916–1985), svensk musiker